L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Suède à Båstad se déroule du 11 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Oscar Otte, de l'Espagnol Pedro Martínez, du Français Arthur Rinderknech, du Serbe Filip Krajinović et du Slovaque Alex Molčan. Ils sont respectivement remplacés par Federico Coria, Daniel Altmaier, Fabio Fognini, Hugo Gaston et Laslo Djere.

Pendant le tournoi 
Éloigné des courts pendant de longs mois entre juin 2021 et mars 2022 en raison d'une blessure au poignet, Dominic Thiem, retombé à la  place mondiale et qui connaît un retour compliqué à la compétition, signe sa première victoire sur le circuit ATP en 14 mois en battant pour son entrée en lice Emil Ruusuvuori.

Lauréats 
L'Argentin Francisco Cerúndolo remporte le tournoi en battant en finale Sebastián Báez. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Rafael Matos et David Vega Hernández décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Simone Bolelli et Fabio Fognini. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (WTA 2022)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Suede
ATP 2022
Tennis en juillet 2022
Sport en Suède en 2022